Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь — монастырь Пятигорской епархии Русской православной церкви. Расположен в окрестностях города Лермонтов Ставропольского края, на территории 55-го квартала Машукского лесничества, на дороге Бештауское кольцо у подножия горы Бештау.

История 
Монастырь основан монахами, приехавшими на Кавказ со Святой Горы Афон, на месте, где, по преданию, с IX века существовал древний византийский монастырь. Монастырь был открыт 28 ноября 1904 года. В советское время закрыт, монахи репрессированы: отправлены в ссылки, изгнаны, несколько монахов было убито. Постройки разрушены.

Возрождение монастыря началось в 1990-е годы. В строительстве приняли участие священники и прихожане храмов региона Кавказских Минеральных Вод, а также казаки. 28 августа 2001 года митрополитом Ставропольским и Владикавказским Гедеоном освящён Георгиевский храм, и монастырь начал действовать.
Первым настоятелем возрожденной обители стал архимандрит Силуан (Хараим, 1945—2011), возглавлявший монастырь в течение десяти лет.
После возрождения Пятигорской епархии настоятелем монастыря становится архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

С апреля 2014 года строится главный собор обители в честь Успения Пресвятой Богородицы. Собор в византийском стиле, общая площадь составляет 500 кв. метров. Стены высотой 28 метров облицованы ракушечником и терракотовым туфом. В игуменском корпусе в 2015 освящён домовый храм в честь иконы Божией Матери «Не рыдай Мене, Мати». В декабре 2013 состоялось освящение скитского храма в честь святой великомученицы Екатерины у станицы Ессентукской.

На территории обители находятся церковно-исторический музей, пекарня и пасека. Имеется гостиница для паломников.

С 2004 года в монастыре проводится форум православной молодёжи Пятигорской епархии «Зелёный Афон», в котором в течение двух месяцев юноши и девушки совмещают изучение Православия с летним отдыхом.

Издается ежемесячная монастырская газета «Второафонский листок».

В монастыре совершаются ежедневные уставные Богослужения, читаются Псалтирь и акафисты. Обитель открыта для посещения паломниками и гостями со вторника по воскресенье с 6:00 до 18:00. Богослужения в храме обители совершаются ежедневно. Вечером, с 17:00 (9-й час, вечерня, малое повечерие). Утром, с 6:30 (братское правило, утреня, часы, Божественная литургия). По вторникам, по окончании вечернего уставного Богослужения, совершается чтение акафиста Иверской иконе Божией Матери; по четвергам — святителю и Чудотворцу Николаю и великомученику Георгию Победоносцу.

Литература 
 Свято-Успенский Второ-Афонский Бештаугорский монастырь: исторический очерк / Сост. Илиади, И. Х., Коваленко, А. Н.. — Ставрополь, 2003.
 Историческое описание Второ-Афонского Бештаугорского Свято-Успенского монастыря / Сост. прот. Г. Беловолов. — СПб.: Леушинское изд-во, 2004.

Ссылки 
 Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь на сайте епархии

Православные монастыри России
Лермонтов
Религия в Ставропольском крае
Пятигорская и Черкесская епархия